Больши́е Рога́тки — деревня в Опочецком районе Псковской области России.

Входит в состав Варыгинской волости.

География 
Расположена в 7 км к западу от центра города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 73 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района